Автоматическое продвижение сайтов — мероприятия, направленные на поднятие позиций web сайта в выдаче поисковых систем по конкретным запросам путём улучшения его внешних факторов. Иными словами автоматическое продвижение позволяет получать обратные ссылки при минимальных трудозатратах. Сервисы, позволяющие seo-специалистам осуществлять автоматическое продвижение, называются ссылочными агрегаторами.

Ссылочные агрегаторы 
Ссылочные агрегаторы — это крупные интернет-сервисы, которые, используя определённые алгоритмы, автоматически подбирают для продвигаемого сайта подходящих доноров. В базах данных этих сервисов хранятся тысячи площадок, которые готовы разместить активные гиперссылки на продвигаемый сайт за определённое финансовое вознаграждение, которое предоставляет seo-специалист. Все этапы купли-продажи гиперссылок проходят в автоматическом режиме и не требуют каких-либо действий как со стороны покупателя ссылок, так и со стороны продавца. 

В настоящее время значение ссылочного продвижения web сайтов для поисковых систем сильно снизилось.

Литература 
 Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах. (2011).
 Создание ссылочной массы сайта. / Пер. с англ. Р. Клевцова (2016).

Поисковая оптимизация